WGA kan betekenen:
 Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 De Writers Guild of America, de Amerikaanse vakbond voor scenarioschrijvers.
 Windows Genuine Advantage.
 Wet gevaarlijke afvalstoffen